

Film

 Szerelmes szívek (1944) magyar film
 Szerelmes szívek (1991) magyar film

Zene

 Szerelmes szívek (1991) Szandi albuma
 Szerelmes szívek (1991) Szandi dala